Diastylopsis är ett släkte av kräftdjur. Diastylopsis ingår i familjen Diastylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Diastylopsis